Ел Потриљо има више значења:

 Ел Потриљо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Потриљо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Потриљо (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Потриљо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Потриљо, Ел Чиво (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Потриљо (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Потриљо (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потриљо (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потриљо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потриљо (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потриљо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потриљо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потриљо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потриљо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потриљо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потриљо (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потриљо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потриљо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потриљо (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потриљо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потриљо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потриљо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Потриљо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потриљо (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потриљо (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потриљо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Потриљо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Потриљо (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Потриљо (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Потриљо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Потриљо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Потриљо (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Потриљо (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Потриљо (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику